Anemia es un término que puede referirse a:
 La anemia, un diagnóstico médico relativo a la disminución de la masa de eritrocitos, entendida como una concentración subnormal de hemoglobina en la sangre.
 Anemia, un género de helechos de la familia Anemiaceae.
 Anemia, un género de coleópteros de la familia Tenebrionidae.